Список кантри-хитов № 1 1988 года включает самые популярные песни жанра кантри-музыки, которые возглавляли американский хит-парад Hot Country Songs журнала Billboard в 1988 году.

История 
 В октябре чарт возглавил хит «Strong Enough to Bend» кантри-певицы Тани Такер, для которой это 10-й чарттоппер (из 10 в 1973—1988 годах).

Список

См. также 
 Список кантри-альбомов № 1 в США
 Лучшие синглы США 1988 года по версии Billboard
 Список альбомов № 1 в США в 1988 году (Billboard)
 Список синглов №1 в США в 1988 году

Примечания

Ссылки 
 Billboard Hot Country Songs chart  — online version.

Чарты Billboard 1988 года
Списки кантри-хитов Billboard
Списки хитов № 1 1988 года
1988 год в музыке США